Remolinos ist Ortsname von
 Remolinos, Provinz Saragossa, Spanien
Namensbestandteil:
 Bahía Remolinos, Bucht der Antarktis
 Isla Remolinos, Insel der Falklandinseln
 Roca Remolinos, Eddystone Rock (Falklandinseln), Insel der Falklandinseln